Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Česnokov che ha battuto in finale Jérôme Golmard 6-4, 6-3.

Teste di serie

Assente
 Cédric Pioline (semifinali)
 Assente
 Olivier Delaître (primo turno)

 Shūzō Matsuoka (secondo turno)
 Andrej Česnokov (Campione)
 Frederik Fetterlein (quarti di finale)
 Lionel Roux (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1995